El Coleutivu Manuel Fernández de Castro y Menéndez Hevia (en castellano Colectivo Manuel Fernández de Castro) es una agrupación asturiana de sacerdotes y seglares católicos comprometidos con el idioma asturiano que tiene como objetivo la normalización de su uso en la Iglesia católica. Fue fundado en 1986 por el jesuita Federico Fierro Botas. 

Todos los sábados oficia una misa en asturiano en la parroquian ovetense de La Merced, en Ciudad Naranco. 

En la actualidad, su director es el sacerdote José Manuel García de Jesús y su secretario Xosé Daniel Rodríguez Arias.

Gracias a la labor de este colectivo nacieron las versiones en asturiano de la liturgia católica, el Nuevo Testamento y abundantes textos religiosos.

Véase también 
 Manuel Fernández de Castro y Menéndez Hevia

Enlaces externos 
 Página oficial del colectivo (en asturiano)
 Memoria del Coleutivu Manuel Fernández de Castro 1986-2001

Idioma asturiano
Organizaciones de Asturias
Normalización del asturiano